Russell Springs kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Russell Springs (Kansas)
Russell Springs (Kentucky)